Урика () — столица одноимённого округа, расположенная в 45 км к юго-востоку от поселка Санта-Инес в штате Ансоатеги в Венесуэле. Географические координаты: 09°43’00” северной широты и 64°00’30” западной долготы. 

Город был основан испанцами в середине XVIII века на равнине, омываемой водами рек Урика и Амана, в окружении животноводческих пастбищ, имеющих большую известность в Ансоатеги, и известной как крупный производитель фруктов.

В этой местности состоялись такие памятные военные действия, как сражение Хосе Феликса Рибаса и  против Хосе Томаса Бовеса. Здесь 12 сентября 1814 года началась битва под Курареком; 5 декабря того же года в знаменитой  погиб Бовес, могила которого находится в деревне. 27 апреля 1870 года произошла битва под Альтаграсией. 20 февраля 1902 года — битва у моста.

В 1879 году по распоряжению Национального Конгресса Республики был создан  со столицей в Урике. Эта административно-политическая единица, которая в то время состояла из нынешних штатов Ансоатеги, Сукре и Монагас, просуществовала вплоть до 1881 года, когда она получила имя , а в 1898 году, наконец, стала именоваться штатом Сукре.

Примечания 

Города Венесуэлы